Роберто Аккорнеро (; род. 9 марта 1957 года, Ивреа, Италия) — итальянский актер, снимающийся в кинофильмах и телесериалах, а также мастер дубляжа и озвучивания иностранных фильмов.

Биография 
Родился в 1957 году в муниципалитете Ивреа в регионе Пьемонт. Не окончив колледж начал работать в театре в Джана Ренцо Мортео. С 1981 года он начал интенсивную деятельность в радиопрозии, что привело к прочному партнерству с Альберто Гоцци и Институтом Барлумена.

Окончил театральную школу. В кино дебютировал в 1985 году в фильмах «Il diavolo sulle colline» и «Две жизни Матиа Паскаль». Снимался у известных режиссеров Дарио Ардженто, Марио Моничелли, Карлоса Сауры.

Популярность завоевал после исполнения роли капитана Илоизи в телесериале «Маршалл Рокка» () (1996—2005) и Гвидо Геллера в ситкоме «Camera Café» (2007—2008).

В нескольких ролях, которые он сыграл, была роль отца Анжело Дел'Акка в «Министерстве Иоанна XXIII: Папа мира» и роли капитана Алоизи в сериале «Il maresciallo Rocca».

Примечания

Ссылки 

Родившиеся в 1957 году